Jorge L. Hernández Jiménez (1948) kolumbiai pályakerékpár-versenyző, olimpikon
 Jorge Hernández Padrón (1954–2019) olimpiai és világbajnok kubai ökölvívó
 Jorge Hernández (1965) Puerto Ricó-i vitorlázó, olimpikon